Леордоая:

 Леордоая — село в Каларашском районе Молдавии.
 Леордоая — село в Унгенском районе Молдавии.